La thyssenkrupp Test Tower est une tour de test d'ascenseur située à Rottweil en Allemagne.  Elle mesure  de haut. Sa construction a commencé le 2 octobre 2014 et a été achevée en 2017.

Bibliographie 

 Moritz, K. and Höreth, F. (2022), Der TK Elevator Testturm in Rottweil – Herausforderungen bei der Ausführung der weltweit höchsten Membranfassade. Stahlbau, 91: 547-556. https://doi.org/10.1002/stab.202200043

Notes et références 

Bâtiment en Allemagne
Tour en Allemagne